Botoșani (stad), stad in Roemenië.
 District Botoșani, district in Roemenië.
 FC Botoșani, Roemeense voetbalclub